«Мальчик с пальчик» — рисованный мультипликационный фильм по мотивам одноимённой русской народной сказки.

Сюжет 
Бездетные старик и старуха мечтают о сыне-помощнике. Неожиданно появляется Егорушка — крошечный мальчик, народившийся, по его словам, из оставленной старухой капустной кочерыжки. Он помогает старику колоть дрова и пахать землю, старухе — вдевать нитку в иголку и собирать яблоки, защищает от волка хозяйскую козу.

Проезжий барин, увидев, как крестьянская лошадь сама, без участия пахаря, ходит под плугом, желает забрать её себе. Но старая кляча (голосом сидящего в её ухе Егорушки) уговаривает барина дать старику взамен себя 100 рублей денег и нового коня, да ещё ставит условие: не станет говорить, пока вновь не станет «гладкая да молодая», а если барин её ударит — век не заговорит. Барин соглашается на такой обмен и уводит кобылу в свою усадьбу.

Старик со старухой горюют о пропаже мальчика, оставшегося в ухе «говорящей» лошади, но к ночи он счастливо возвращается домой.

Создатели 
 Автор сценария: Владимир Данилов
 Режиссёры: Роман Давыдов
 Художник-постановщик: Александр Трусов
 Мультипликаторы: Олег Комаров, Виктор Шевков, Владимир Зарубин, Фёдор Елдинов, Олег Сафронов
 Оператор: Борис Котов
 Композитор: Владимир Кривцов
 Звукорежиссёр: Владимир Кутузов
 Автор текста песни: Александр Тимофеевский
 Монтажёр: Елена Тертычная
 Редактор: Пётр Фролов
 Директор: Любовь Бутырина

 Роли озвучивали:
 Надежда Румянцева — мальчик Егорушка
 Нина Зорская — старуха
 Николай Сергеев — старик
 Владимир Басов-старший — барин

Технические данные 
 цветной, звуковой

Издания на DVD 
Мультфильм неоднократно издавался на DVD в сборниках мультфильмов, например:
 «Чудо-мельница» Часть 1, «Союзмультфильм» (дистрибьютор: Союз), мультфильмы на диске — 
«Чудо-мельница»(1950), «Чудесный колокольчик»(1949), «Петух и боярин»(1986), «Старик и журавль»(1958), «Чудесный колодец»(1956), «Мальчик-с-пальчик»(1977).

Ссылки 
 
 «Мальчик с пальчик» (1977) на сайте Аниматор.ru

Короткометражные мультфильмы СССР 1970-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Рисованные мультфильмы СССР 1977 года
Мультфильмы по русским народным сказкам
Мультфильмы Романа Давыдова
Мальчик-с-пальчик